Yazdgard o Yazdegerd (in farsi: یزدگرد یک, Izdigerdes, "fatto da Dio") fu il nome di alcuni sovrani sasanidi:

 Yazdgard I, dal 399 al 420
 Yazdgard II, dal 438 al 457
 Yazdgard III, dal 632 al 651